Centrum Wiskunde & Informatica
 voormalige Centrum voor Werk en Inkomen, het UWV WERKbedrijf
 Committee for a Workers' International of Comité voor een Arbeidersinternationale